Еллиев Ефрем Васильевич (23 января 1907, Сунчелеево, Казанская губерния — 1 ноября 1942, Московская область) — чувашский прозаик, писатель, учитель. Произведения Еллиева отличаются глубоким психологизмом, философским обобщением позитивных взглядов и убеждений персонажей с новыми идеями и правилами коллективной жизни. Коллеги выделяли Ефрема Васильевича как мастера языка тайнописи, подцензурного иносказания, обращения к эзоповым приёмам, символам и аллегориям.

Биография 
Ефрем Васильевич родился 23 января 1907 года в селе Сунчелеево Казанской губернии (ныне Аксубаевский район Республики Татарстан).После окончания Сунчелеевской школы поступил в Чистопольское педагогическое училище. После окончания училища в 1926—1935 годах работал учителем в сельских школах. С 1935 по 1941 годы преподавал чувашский и русский языки в Аксубаевском педагогическом училище. В Аксубаево улица рядом с Аксубаевским Лицеем (бывшее Аксубаевское педагогическое училище) названа в его честь.
С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Героически погиб, защищая Москву на Калининском фронте в ноябре 1942 года.
В 1962 году Ефрем Васильевич был посмертно принят в Союз Писателей.

Произведения 
«В окрестностях Черемшана», «Ременные вожжи», «Арăм»(«Жена»), «Милые глаза», «Калавсем» (1963), «Суйласа илнисем»(«Избранное»), «Рассказы»(1983).

Ссылки 
 Наследие чувашской культуры

Чувашские писатели
Писатели Татарстана
Родившиеся в Аксубаевском районе
Погибшие в боях Великой Отечественной войны